Vartia est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1914-1951), escrimeur finlandais
Raimo Vartia (1937-2018), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1965), réalisateur et scénariste finlandais
 (né en 1946), économiste et professeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois